Volby prezidenta Brazílie se v roce 2010 uskutečnily ve dvou kolech. Stávající 35. prezident země Luiz Inácio Lula da Silva zvolený v letech 2002 a 2006, nemohl na základě omezení dané ústavou potřetí kandidovat. První kolo proběhlo 3. října současně s všeobecnými parlamentními volbami. Protože žádný z kandidátů nezaznamenal volební zisk přes 50 % hlasů, který by zajišťoval zvolení, konalo se druhé kolo mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty – Dilmou Rousseffovou ze Strany pracujících a Josém Serrou ze Sociálně demokratické strany Brazílie. To se odehrálo 31. října. Rousseffová zvítězila ziskem 56 % hlasů a 1. ledna 2011 se složením přísahy stala první ženou v úřadu brazilského prezidenta na čtyřleté volební období.

Jednalo se o první prezidentské volby po konci vojenské diktatury v zemi, kterých se neúčastnil Luiz Inácio Lula da Silva.

Kandidáti

Výsledky

Výsledky 1. kola podle států

Celkové výsledky 1. a 2. kola

Reference

Externí odkazy 
 

Volby prezidenta Brazílie
Volby 2010